Az 1965-ös labdarúgó bajnokságot a Vasas nyerte a Ferencváros és az Újpesti Dózsa előtt.
Március közepén kezdődött a bajnokság a rossz idő miatt, a Dózsa négy győzelemmel kezdett, később mégis a Honvéd vezette a tabellát. A Vasas tavasz végére jött fel győzelmeivel a nyolcadik helyről. Október végén már azonos pontszámmal állt a Ferencváros és a Vasas az élen, ekkor került sor a két csapat összecsapására, a feszült légkörű meccsen 1-0-ra nyert a Vasas. Az utolsó fordulóban bebiztosította bajnokságát a Salgótarján 4-1-es legyőzésével, a Ferencváros döntetlent ért el a Tatabánya ellen.

Kiesett a Komló és a Szegedi EAC, feljutott a Diósgyőr és a Dunaújvárosi Kohász.

A végeredmény 

A bajnok Vasas játékosai
Varga László (26) – Bakos Sándor (21), Mészöly Kálmán (21), Ihász Kálmán (26) – Mathesz Imre (23), Berendy Pál (26) – Molnár Dezső (24), Puskás Lajos (24), Farkas János (25), Fister Ferenc (20), Pál II Tibor (25).
Játszott még: Machos Ferenc (6), Sárosi László (6), Lázár Barna (5), Nell Lajos (4), Sas Gyula (2), Jáger György (1) Kékesi Mihály(1).
Edző: Illovszky Rudolf
Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (26) – Novák Dezső (26), Mátrai Sándor (25), Horváth László (14) – Juhász István (23), Orosz Pál (16) – Karába János (21), Varga Zoltán (22), Albert Flórián (24), Rákosi Gyula (19), Fenyvesi Máté (23).
Játszott még: Havasi Sándor (12), Perecsi Tibor (12), Németh Miklós (7), Dalnoki Jenő (5), Szőke István (3), Galambos Antal (2), Rátkai László (2), Vilezsál Oszkár (2), Fenyvesi József (1), Páncsics Miklós (1).
Edző: Mészáros József, Vilezsál Oszkár
A bronzérmes Újpesti Dózsa játékosai
Lung Ferenc (14) – Káposzta Benő (20), Csordás Mátyás (12), Sóvári Kálmán (24) – Solymosi Ernő (23), Noskó Ernő (23) – Lenkei Sándor (8), Göröcs János (26), Bene Ferenc (25), Kuharszki Béla (21), Zámbó Sándor (26).
Játszott még: Nagy Béla, Szentmihályi Antal (11), Solymosi II Gyula (10), Kassai Tamás (8), Rajna Károly (6), Várhidi Pál (6), Szini József (4), Borsányi Attila (2), Dunai II Antal (2), Cselényi György (1), Fazekas László (1), Kárpáti József (1), Sebők Vilmos (1).
Edző: Balogh Sándor

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 Nagy Béla: FTC Napló 1964-1966 (Budapest, 1982) ()
 Mező Ferenc: Futball adattár ()

További információk 
 Vasas - 1965. szezon
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
1965